Veigy steht für:
 einen Ortsteil und Namensgeber der Gemeinde Veigy-Foncenex im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Viry im Département Haute-Savoie, Frankreich